Hönigschmid ist der Name folgender Personen:

 Otto Hönigschmid (1878–1945), böhmisch-deutscher Chemiker
 Rudolf Hönigschmid (1876–1967), böhmisch-deutscher Kunsthistoriker und Landeskonservator für das Sudetenland